Иван Андреев:
 Андреев, Иван Андреевич (1897—1973) — российский революционер, советский партийный деятель.
 Андреев, Иван Андреевич (1928—2011) — советский и российский учёный-языковед.
 Андреев, Иван Александрович (1898—1942) — советский скульптор.
 Андреев, Иван Васильевич (1845—1872) — публицист, критик.
 Андреев, Иван Григорьевич (1744—1824) — военный топограф, краевед, этнограф, писатель, востоковед.
 Андреев, Иван Дмитриевич (1867—1927) — русский историк, богослов, профессор.
 Андреев, Иван Ефимович (1908—1975) — Герой Советского Союза.
 
 
 Андреев, Иван Никанорович (1864—?) — генерал-майор.
 Андреев, Иван Петрович (1847—1896) — театральный художник.
 Андреев, Иван Фёдорович (1910—1992) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Иван Яковлевич (1907—1985) — советский футболист.